Roussopoulos ou Roussópoulos est un patronyme d'origine grecque porté notamment par :
 
  (1903-1983), scientifique et homme politique grec,
 Carole Roussopoulos (1945-2009), féministe et réalisatrice française,
 Paul Roussopoulos (1928-2014), peintre et réalisateur grec,
 Theódoros Roussópoulos (1963-), journaliste et homme politique grec.

Patronyme grec